Partido Liberal Progresista puede hacer referencia a:
 El Partido Liberal Progresista de Bahamas.
 El Partido Liberal Progresista de Chile.
 El Partido Liberal Progresista de Costa Rica, creado en el 2016.
 El Partido Liberal Progresista de Costa Rica, que participó en las elecciones de 1889.
 El Partido Liberal Progresista de Guatemala.

Además, puede referirse a los siguientes partidos políticos de la historia contemporánea de España identificados genéricamente por la historiografía como liberales progresistas y como partidos liberales progresistas, y que a lo largo del siglo XIX tuvieron diferentes denominaciones y configuraciones políticas: 
 Los veinteañistas o exaltados, durante el trienio liberal.
 El Partido Progresista, durante el reinado de Isabel II.
 El Partido Liberal, de Sagasta, llamado también Liberal Fusionista y Liberal Progresista o Progresista, al contraponerse al Partido Liberal-Conservador de Cánovas.
 El Partido Progresista Liberal, durante la transición española.